Kenny Gillet est un footballeur français né le  à Bordeaux. Il évolue au poste d'arrière gauche mais peut également jouer à celui de défenseur central.

Biographie 

Il joue un total de 66 matchs en première division (38 dans le championnat d'Écosse et 28 dans le championnat de Chypre).

Statistiques

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance à Bordeaux
Naissance en janvier 1986
Footballeur français
Joueur du SM Caen
Joueur du Barnet FC
Joueur de l'Inverness Caledonian Thistle FC
Joueur de l'AEK Larnaca
Joueur du Nea Salamina Famagouste
Joueur de l'AS Cannes